U 153 oder U-153 bzw. U153 steht für:

 SM U 153, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 153 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 153, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-153, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.
 U-153 antwortet nicht, ein britischer Spielfilm von C. M. Pennington-Richards mit Edward Judd, Albert Lieven und Joachim Fuchsberger aus dem Jahre 1962.

Abkürzung